

Орандж-Сіті — місто, штат Флорида
 Орандж-Сіті — місто, штат Айова